La Janine, caseyeur-langoustier construit en 1955.
 Janine est un film de Maurice Pialat (1962).
 Janine est un album retraçant les séances d'enregistrement de Space Oddity de David Bowie (1984).

Voir aussi 
Jeannin
Jeanne